Артюхов — русская фамилия; имеет женскую форму Артюхова.

Известные носители

А 
 Артюхов, Александр Викторович (род. 1970) — генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», Заслуженный машиностроитель Башкирской АССР.
 Артюхов, Анатолий Андреевич — бригадир жестянщиков производственного объединения «Брянский автомобильный завод» Министерства автомобильной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
 Артюхов, Андрей Викторович (род. 1958) — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тюменской области (2002—2005).
 Артюхов, Антон Архипович — бригадир комплексной бригады колхоза «Заповит Ильича» Межевского района Днепропетровской области, Герой Социалистического Труда.

В 
 Артюхов, Вадим Витальевич (род. 1972) — руководитель Представительства администрации Костромской области при Правительстве РФ (с 2012). Являлся советником председателя Совета Федерации С. М. Миронова (2009—2010), членом Совета Федерации от Волгоградской области (2004—2009), заместителем министра имущественных отношений 
 Артюхов, Валерий Григорьевич (род. 1941) — советский и российский биофизик, доктор биологических наук.
 Артюхов, Виталий Григорьевич (род. 1944) — советский и российский государственный деятель.

Д, И, К 
 Артюхов, Дмитрий Андреевич (род. 1988) — российский государственный деятель, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа с 2018 года.
 Артюхов, Иван Александрович (1907—1977) — советский украинский военный, участник партизанского движения на Украине во время Великой Отечественной войны.
 Артюхов, Константин Валентинович (род. 1937) — советский и российский режиссёр, сценарист, актёр, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

М

Н, П 
 Артюхов, Николай Иванович (1923—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Артюхов, Пётр Дмитриевич (1923—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, командир отделения гвардии сержант, повторил подвиг Александра Матросова.

Артюхова 
 Артюхова, Нина Михайловна (1901—1990) — русская детская писательница.

См. также 
 Артюховы — древний русский дворянский род восходящий к XVII веку.
 Артюхов (остров) — остров в архипелаге Новая Земля
  — название ряда населённых пунктов Российской Федерации.

Примечания